Elleniká (Ελληνικά, deutsch: „griechische Dinge, griechische Sprache“) bezeichnet:
 im Neugriechischen die Griechische Sprache
 die griechische Fachzeitschrift der Neogräzistik – Elleniká (Zeitschrift)

Siehe auch:
 Hellenika (Jahrbuch)